

Топонимы 
 Нав (Аверон) — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Нав (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Нав (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Нав (Коррез) — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Нав (Савойя) — коммуна во Франции, в департаменте Савойя.

Сокращения 
 Нав. — Книга Иисуса Навина